Georg Solti

Autre 
 (6974) Solti